Манският език (Gaelg, Gailck, , алтернативен спелинг Manks,) е език, който се говори на остров Ман. Той е част келтските езици от Индоевропейското езиково семейство.

Брой говорещи

Бележки